Axtell ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Axtell (1622–1660), englischer Soldat und verurteilter Königsmörder
 Charles Axtell (1859–1932), US-amerikanischer Sportschütze
 Richard C. Axtell (1932–2017), US-amerikanischer Biologe
 Samuel Beach Axtell (1819–1891), US-amerikanischer Politiker und Jurist

Axtell heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Axtell (Kansas), im Marshall County
 Axtell (Kentucky), im Pike County
 Axtell (Missouri), im Macon County
 Axtell (Nebraska), im Kearney County
 Axtell (North Carolina), im Warren County
 Axtell (Texas), im McLennan County
 Axtell (Utah), im Sanpete County
 Axtell (Virginia), im Buckingham County
 Axtell Corner, im McLennan County, Texas

Sonstiges:
 Axtell Brook, Fließgewässer im Worcester County, Massachusetts
 Axtell Creek, Fließgewässer im Kalamazoo County, Michigan
 Axtell Tunnel Mine, Mine im Summit County, Colorado
 Axtell City Park, Park im Kearney County, Nebraska
 Axtell Nebraska Historical Marker, Park im Kearney County, Nebraska
 Mount Axtell, Antarktika